Convent de Jesús (Barcelona)
 Convent de Jesús (Maó)
 Convent de Jesús (Setúbal)
 Convent de Jesús (València)